Gölköy (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Gölköy (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gölköy